Rezultati Prvenstva Avstralije 1934 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Fred Perry je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Jack Crawford (finale)
  Fred Perry (prvak)
  Vivian McGrath (polfinale)
  Adrian Quist (polfinale)
  Harry Hopman (četrtfinale)
  Harry Lee (četrtfinale)
  Patrick Hughes (četrtfinale)
  Edgar Moon (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1934